Japonský výraz Čókai (鳥海) může znamenat:

 Čókai (鳥海山, Čókai-san) – sopka v severním Japonsku
 Čókai (1887) (鳥海) – dělový člun Japonského císařského námořnictva pojmenovaný podle hory Čókai
 Čókai (1932) (鳥海) – těžký křižník Japonského císařského námořnictva pojmenovaný podle hory Čókai
 Čókai (DDG-176) (ちょうかい) – raketový torpédoborec Japonských námořních sil sebeobrany pojmenovaný podle hory Čókai